Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2016 de l’US Open de tennis qui est disputé du 29 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Forfaits avant le tournoi 

  Victoria Azarenka (enceinte ; remplacée par Aliaksandra Sasnovich)
  Margarita Gasparyan (remplacée par Evgeniya Rodina)
  Sloane Stephens (blessée au pied droit ; remplacée par Alison Van Uytvanck)
  Galina Voskoboeva (remplacée par Stefanie Vögele)

Pendant le tournoi 
 Venus Williams participe à son  du Grand Chelem, battant le record de participations qu'elle co-détenait avec sa compatriote Amy Frazier.
 Serena Williams bat le record de victoires en Grand Chelem de Martina Navrátilová (306) en battant Johanna Larsson au .
 En demi-finale, à la suite de la défaite de Serena Williams et de la victoire d'Angelique Kerber, l'Allemande s'assure de monter pour la première fois de sa carrière au sommet du classement, à l'issue du tournoi. Elle détrône ainsi l'Américaine qui occupait cette place depuis , soit 186 semaines consécutives.
 Angelique Kerber remporte le deuxième titre en Grand Chelem de sa carrière, après son sacre en début de saison en Australie, en battant en finale Karolína Plíšková (6-3, 4-6, 6-4).

Primes et points 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de 10 % par rapport à l'édition 2015.

Note: Les joueuses issues des qualifications reçoivent 40 points pour une élimination au  ou un bonus de 40 points sur leur résultat final.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Classement par nation

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Tournoi de qualification du simple dames de l'US Open de tennis 2016

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

2016
US Open Simple dames
Tennis aux États-Unis en 2016
Tennis en août 2016
Tennis en septembre 2016
Sport aux États-Unis en août 2016
Sport aux États-Unis en septembre 2016
Sport à New York en 2016